Шанта́ль Тома́ (; род. 20 января 1945, Лион) — французская писательница, сценарист и философ, член Французской академии (с 2021).

Биография 
Родилась в 1945 году в Лионе, провела детство в Аркашоне. Изучала философию на курсе Ролана Барта, проявляет особый интерес к истории XVIII века. Работала в Национальном центре научных исследований (CNRS), преподавала в американских университетах, включая Йель и Принстон.

В 1998 году опубликовано первое философское эссе Шанталь Тома «Как поддержать свою свободу» (Comment supporter sa liberté) посвящённое теме освобождения человека, в том числе из «тюрьмы самого себя», в 2003 году вышло в свет эссе «Страдать» (Souffrir), в котором собраны портреты женщин и мужчин, борющихся со своими страданиями и упивающихся ими. Роман «Прощание с королевой» (Adieux à la reine) удостоен в 2002 году премии «Фемина».

28 января 2021 года избрана во Французскую академию, где заняла кресло, остававшееся вакантным после смерти Жана Д’Ормессона.

Труды

История 
 Sade, l'œil de la lettre (essai littéraire), Payot, 1978.
 réédition : Sade, La dissertation et l’orgie, Rivages, coll. " Rivages Poche / Petite Bibliothèque ", 2002
 Casanova, un voyage libertin (essai littéraire), Denoël, 1985.
 (avec Claude Bonnange), Don Juan ou Pavlov : essai sur la communication publicitaire (essai littéraire), Le Seuil, 1987.
 La Reine scélérate : Marie-Antoinette dans les pamphlets (essai littéraire), Le Seuil, 1989.
 Thomas Bernhard (essai littéraire), Le Seuil, coll. " Les Contemporains ", 1990.
 Sade (essai littéraire), Le Seuil, coll. " Écrivains de toujours ", 1994.
 Un air de liberté. Variations sur l’esprit du XVIIIe siècle, Payot et Rivages, coll. " Manuels Payot ", 2014
 Pour Roland Barthes, Le Seuil, coll. " Fiction & Cie ", 2015.

Философия, интервью, воспоминания 
 Comment supporter sa liberté,Éditions Payot et Rivages, coll. " Manuels Payot ", 1998.
 Souffrir (essai), Payot et Rivages, coll. " Manuels Payot ", 2003
 Chemins de sable : Conversation avec Claude Plettner, éditions Bayard, 2006
 Jardinière Arlequin : Conversations avec Alain Passard,Mercure de France, coll. " Le Petit Mercure ", 2006
 L’Esprit de conversation, Payot et Rivages, coll. " Rivages poche. Petite Bibliothèque ", 2011
 Cafés de la mémoire (récit), Le Seuil, 2008
 Souvenirs de la marée basse, Le Seuil, coll. " Fiction & Cie ", 2017
 East Village Blues, photographies de Allen S. Weiss, Le Seuil, coll. " Fiction & Cie ", 2019
 Café Vivre. chroniques en passant, Le Seuil, " Fiction & Cie ", 2020, 208 p.

Проза и драматургия 
 La Vie réelle des petites filles, éditions Gallimard, coll. " Haute Enfance ", 1995
 Les Adieux à la reine (roman), Le Seuil, coll. " Fiction & Cie ", 2002.
 La Lectrice-adjointe suivi de Marie-Antoinette et le théâtre (théâtre), Mercure de France, 2003.
 L’Île flottante (nouvelle), Mercure de France, coll. " Le Petit Mercure ", 2004.
 Adaptation théâtrale par Alfredo Arias au théâtre de Chaillot (printemps 2008)
 Apolline ou l'École de la providence (nouvelle), éditions du Seuil, coll. " Point : roman ", 2005.
 Le Palais de la reine (théâtre), Actes Sud-Papiers, 2005
 Le Testament d’Olympe (roman), Éditions du Seuil, 2010
 L'Échange des princesses (roman), Éditions du Seuil, coll. " Fiction & Cie ", 201313

Сценарии 
 2017 : L'Échange des princesses de Marc Dugain
 2019 : Dernier Amour de Benoît Jacquot

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Философы Франции XX века